Starrs Point – miejscowość (locality) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Starrs Point – przylądek w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.